Бацање кугле у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржан је 8. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. није бранила Кристина Шваниц из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 атлетичарка из 22 земље.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017.
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Илона Брисеник
| 
| 22,41
| rowspan="2" | Москва, СССР
| 24. јул 1980.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Наталија Лисовска
| rowspan="2" | 
| 22,63
| 7. јун 1987.
|-
| rowspan="2" | Рекорд светских првенстава
| rowspan="2" | 21,24
| Рим, Италија
| 5. септембар 1987.
|-
| Валери Адамс || 
| Тегу, Јужна Кореја
| 29. август 2011.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Лиђао Гунг
| 
| 20,11
| Беменкирх, Немачка
| 28. јул 2017.
|-
| Европски рекорд
| Наталија Лисовска
| 
| 22,63
| Москва, СССР
| 7. јун 1987.
|-
| Северноамерички рекорд
| Белси Лаза || 
| 20,96
| Мексико, Мексико
| 2. мај 1992.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Елисанжела Адријано || 
| 19,30
| Туња, Колумбија
| 14. јул 2001.
|-
| Афрички рекорд 
| Вивијан Чуквумика || 
| 18,35
| Иџебу Оде, Нигерија
| 17. април 2006.
|-
| Азијски рекорд
| Мејсу Ли || 
| 21,76| Шиђаџуенг, Кина
| 23. април 1988.
|-
| Океанијски рекорд| Валери Адамс || 
| 21,24| Тегу, Јужна Кореја
| 29. август 2011.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих светских бацачица кугле 2017. године. пре почетка светског првенства (3. августа 2017.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 2017. године са почетком у 20:40 по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 31 такмичарка подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 18,30 метара (КВ), коју је испуниле 5 такмичарки, а 7 се пласирало према постигнутом резултату (кв''').,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 9. августа 2017. године са почетком у 20:05 по кишовитом и хладном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном